Арман Казарян:
*  (род. 1973) — армянский актёр.
 Казарян, Арман (род. 1985) — армянский футболист.
 Казарян, Арман (род. 2001) — армянский футболист.